Plonchau ist ein deutscher Ortsname:
 Plonchau, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Pląchawy, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Plonchau, 1907–1919 und 1939–1945 Plangenau, Kreis Kulm, (Danzig-)Westpreußen, 1920–1939 und seit 1945: Płąchawy, Powiat Wabrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen